Dans la mythologie grecque, Mnémosyne est une déesse personnifiant la mémoire.

Culture 
 Mnemosyne est un album de Jan Garbarek et du Hilliard Ensemble (1999).
 Mnemosyne est une série télévisée d'animation japonaise (2008).
 Mnémosyne est le titre d'un recueil du poète allemand Hölderlin.
 L'Atlas mnémosyne est un recueil d'images créé par Aby Warburg.
 Mnemosyne est un tableau peint par Dante Gabriel Rossetti.

Sciences et techniques 
 En astronomie, (57) Mnémosyne est un astéroïde.
 Mnemosyne est un logiciel d'aide à l'apprentissage utilisant la répétition espacée.
 Insecte
 Mnemosyne est un insecte cixiidae 
 Parnassius mnemosyne : papillon

Association 
 Mnémosyne est une association dont l'objectif le développement de l’histoire des femmes et du genre en France.

Notes